Dydsdragonen kan henvise til

 Dydsdragonen (film fra 1918), en dansk film
 Dydsdragonen (film fra 1927), en dansk film